Lourosa (Oliveira do Hospital) - een freguesia in de Portugese gemeente Oliveira do Hospital
 Lourosa (Santa Maria da Feira) - een stad en freguesia in de Portugese gemeente Santa Maria da Feira